Činovník může být:

 pracovník organizace, funkcionář
 Činovník (úředník) – hodnostní stupeň úředníka v carském Rusku

Související články 

 Archieratikon (církevněslovansky činovnik)